Paglieri – azienda italiana di prodotti per l'igiene della persona e per la casa
 Andrea Luigi Paglieri – militare e partigiano italiano
 Claudio Paglieri – scrittore e giornalista italiano